Sivý kameň je přírodní památka v oblasti Ponitří v pohoří Vtáčnik.

Nachází se v katastrálním území obce Podhradie a Malá Lehota (část obce Lehota pod Vtáčnikom) v okrese Prievidza v Trenčínském kraji. Území bylo vyhlášeno či novelizováno v roce 1973 na rozloze 13,8097 ha. Ochranné pásmo nebylo stanoveno.

Externí odkazy 
 
 Přírodní památka Sivý kameň, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Přírodní památky na Slovensku
Chráněná území v okrese Prievidza